Узи Геллер (; ) — израильский шахматист, чемпион Израиля (1971/1972). Дважды выступал в составе команды Израиля на олимпиадах.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Израиля
Чемпионы Израиля по шахматам